Balboa (moneda), unitat monetària de Panamà
 Balboa (ball)
 Toponímia:
 Balboa (el Bierzo), un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Balboa (Panamà), ciutat de Panamà
 Biografies:
 Javier Ángel Balboa Osa, futbolista espanyol
 Rocky Balboa, personatge fictici, protagonista de la sèrie cinematogràfica Rocky
 Vasco Núñez de Balboa, explorador espanyol
 José Luis Abilleira Balboa (Madrid, 1947), ciclista espanyol professional entre 1969 i 1976
 Juan Balboa Boneke (Révola, 1938), escriptor en castellà de Guinea Equatorial
 Carmelo Manresa i Balboa (Cox, 1977 ), futbolista valencià, que juga de defensa